Fujiwara steht für:

 Fujiwara (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Fujiwara (Familie), japanische Adelsfamilie
 Fujiwara-kyō, alte Hauptstadt Japans
 Fujiwhara-Effekt, Wetterphänomen